Llwyd steht für:
 Afon Llwyd, Fluss in Wales

Llwyd ist der Familienname folgender Personen:
 Elfyn Llwyd (* 1951), walisischer Politiker
 Robin Llwyd ab Owain (* 1958), walisischer Dichter
 Edward Llwyd, siehe Edward Lhuyd (1660–1709), walisischer Naturforscher und Sprachwissenschaftler